Натуральне число 2075
 2075 рік до нашої ери
 2075 рік нашої ери